Furst ou Fürst  est un nom de famille d'origine allemande. Fürst est un titre de noblesse, traduit en français par Prince.

Titre de noblesse
 Fürst, un titre de noblesse Allemand.

Patronyme 

 Adeline Furst, nageuse française née en 1994 ;
 Alan Furst, écrivain Américain de romans d'espionnage né en 1941 ;
 Anton Furst, décorateur de cinéma britannique né en 1944 et mort en 1991 ;
 Christiane Fürst, joueuse allemande de volley-ball née en 1985 ;
 János Fürst, chef d'orchestre et un violoniste né hongrois né en 1935 et mort en 2007 ;
 Julius Fürst, érudit allemand né en 1805 et mort en 1873 ;
 Laurent Furst, homme politique français né en 1965 ;
 Nathan Furst, compositeur américain de musiques de films née en 1978 ;
 Roger Furst, militaire et résistant français, Compagnon de la Libération ;
 Silvia Fürst, cycliste suisse en VTT cross-country ; 
 Sophie de Fürst, actrice française née en 1986 ;
 Stephen Furst, acteur américain né en 1954 et mort en 2017 ;
 Griff Furst, acteur Américain né en 1981 ;
 Walter Fürst est un des trois Suisses participant au serment du Grütli.

Toponyme 

 Fürst, un chateau situé en France ;
 Fürsteneck, un chateau situé en Allemagne.

Autres 
 Der Fürst, film muet allemand réalisé par Max Maschke, sorti en 1921 ;
 Eugène Fürst, cultivar de rosier obtenu en 1875 ;
 SMS Fürst Bismarck, croiseur cuirassé unique de la Marine impériale allemande.

Patronyme germanique